Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1996/97 стала испанская «Барселона», обыгравшая в финале предыдущего обладателя Кубка Кубков «Пари Сен-Жермен». Эта победа стала 4-й и последней для «Барселоны» в Кубке обладателей Кубков.

Список участников 
Статус квалификации указан только у финалистов национальных кубков, пробившихся в турнир вместо их обладателей, квалифицировавшихся в Лигу чемпионов УЕФА.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/16 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1996-97 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА